Ел Чифлидо има више значења:

 Ел Чифлидо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чифлидо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чифлидо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чифлидо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чифлидо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чифлидо, Ел Чикурал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чифлидо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чифлидо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику